

Rio Pomba est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Rio Pomba est un cours d'eau de l'État du Minas Gerais

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme